Манастир Свете Тројице може да се односи на:

 Манастир Свете Тројице у Кикинди, Епархија банатска.
 Манастир Свете Тројице код Пљеваља, Епархија милешевска.
 Манастир Свете Тројице код Доње Каменице, Епархија тимочка.
 Манастир Свете Тројице у Возући, Митрополија дабробосанска.
 Манастир Свете Тројице (Овчар), Епархија жичка
 Манастир Свете Тројице (Ждрело), Епархија браничевска
 Манастир Свете Тројице у Габровцу, Нишка епархија
 Манастир Свете Тројице (Бијеле Воде), Епархија шабачка
 Манастир Манасија
 Манастир Решковица

it:Monastero della Santissima Trinità